MFI eller Mfi kan syfta på:

 MFI – ett svenskt företag som producerade och utvecklade flygplan, se Malmö Flygindustri
 MFI – en tidigare svensk forskningsinstitution, se Militärfysiska institutet